Рачин — название населённых пунктов на Украине:

 Рачин — село в Гороховском районе Волынской области.
 Рачин — село в Дубенском районе Ровненской области.